Гари Бјуси (, IPA:; рођен као Вилијам Гари Бјуси 29. јуна 1944. у Гус Крику (данас Бејтаун) у Тексасу, САД) је амерички филмски, телевизијски и позоришни глумац и умјетник. Прославио се тумачећи лик Бадија Холија у филму „Прича о Бадију Холију“ () из 1978. редитеља Стива Раша, за коју је номинован за Оскара за најбољег глумца, те по улози Лироја Смита у филму Џона Милијуса „Дан великих таласа“ () из 1978. Из брака са Џуди Хелкенберг има сина Џејка, такође глумца.

Филмографија 

|-
| 1967. || || -{The Love-Ins}- || ||Hippie with Loudspeaker (uncredited)
|-
| 1968. || || -{Wild in the Streets}- || ||Concert Attendee (uncredited)
|-
| 1971. || || -{Angels Hard as They Come}- || ||Angel Warriors) as Henry
|-
| 1972. || || -{The Magnificent Seven Ride!}- || ||Hank Allen
|-
| 1972. || || -{Dirty Little Billy}- || ||Basil Crabtree 
|-
| 1973. || || -{Lolly-Madonna XXX}- || || Zeb
|-
| 1973. || || -{Hex}- || ||Giblets
|-
| 1973. || || -{The Last American Hero}- || || Wayne Jackson
|-
| 1974. || Калибар 20 за специјалисту || -{Thunderbolt and Lightfoot}- || ||Curly
|-
| 1975. || || -{You and Me}- || ||Himself 
|-
| 1976. || || -{A Star Is Born}- || ||Ritchie
|-
| 1976. || || -{The Gumball Rally}- || ||Gibson - Camaro Team
|-
| 1978. || || -{The Buddy Holly Story}- || ||Charles Hardin Buddy Holly
|-
| 1978. || Провалник на слободи || -{Straight Time}- || ||Willy Darrin
|-
| 1978. || || -{Big Wednesday}- || ||Leroy Smith
|-
| 1980. || || -{Carny}- || ||Frankie
|-
| 1980. || || -{Foolin' Around}- || ||Wes
|-
| 1982. || || -{Barbarosa}- || ||Karl Westover
|-
| 1983. || || -{D.C. Cab}- || ||Dell
|-
| 1984. || || -{The Bear}- || ||Paul W. Bryant
|-
| 1985. || || -{Insignificance}- || ||The Ballplayer
|-
| 1985. || Сребрни метак || -{Silver Bullet (film)|Silver Bullet}- || || ујак Ред
|-
| 1986. || || -{Eye of the Tiger}- || ||Buck Matthews 
|-
| 1986. || || -{Let's Get Harry}- || ||Jack
|-
| 1987. || Смртоносно оружје || -{Lethal Weapon}- ||Џошуа ||
|-
| 1988. || || -{Bulletproof}- || ||Frank McBain
|-
| 1989. || || -{Hider in the House}- || ||Tom Sykes
|-
| 1990. || || -{Act of Piracy}- || ||Ted Andrews
|-
| 1990. || Предатор 2 || -{Predator 2}- || ||Peter Keyes
|-
| 1991. || Тачка прекида || -{Point Break}- ||Папас ||
|-
| 1991. || || -{My Heroes Have Always Been Cowboys}- || ||Clint
|-
| 1992. || || -{Canvas}- || Ozzy Decker
|-
| 1992. || Под опсадом || -{Under Siege}- || ||Commander Krill
|-
| 1992. || || -{The Player}- || ||Himself 
|-
| 1993. || Фирма || -{The Firm}- || ||Eddie Lomax
|-
| 1993. || || -{Rookie of the Year}- || ||Chet Steadman
|-
| 1993. || || -{South Beach}- || ||Lenny
|-
| 1994. || || -{Breaking Point}- || ||Dwight Meadows
|-
| 1994. || || -{Surviving the Game}- || ||Doc Hawkins
|-
| 1994. || Зона пада || -{Drop Zone}- || ||Sergeant Vince Banger
|-
| 1994. || Ратници || -{Warriors}- || ||Frank Vail
|-
| 1994. || || -{Chasers}- || ||Ty Moncrief
|-
| 1995. || || -{Man with a Gun}- || ||Jack Rushton
|-
| 1996. || || -{Livers Ain't Cheap}- || ||The Real Thing) as Foreman
|-
| 1996. || || -{One Clean Move}- || ||Connie
|-
| 1996. || || -{Black Sheep}- || ||Drake 
|-
| 1996. || || -{Carried Away}- || ||Acts of Love) as Major Nathan Wheeler 
|-
| 1996. || || -{Sticks & Stones}- || ||Book's Dad
|-
| 1996. || || -{The Chain}- || ||Frank Morrisey
|-
| 1997. || || -{ Steel Sharks}- || ||Cmdr. Bill McKay
|-
| 1997. || || -{Suspicious Minds}- || ||Vic Mulvey
|-
| 1997. || || -{The Rage}- || ||Art Dacy
|-
| 1997. || || -{Lost Highway}- || ||Bill Dayton
|-
| 1997. || || -{Lethal Tender}- || ||Mr. Turner 
|-
| 1997. || || -{Plato's Run}- || ||Plato
|-
| 1998. || || -{Rough Draft}- || ||Nelson Keece
|-
| 1998. || || -{Soldier}- || ||Church
|-
| 1998. || Параноја у Лас Вегасу || -{Fear and Loathing in Las Vegas}- ||Полицајац ||
|-
| 1998. || || -{Detour}- || ||Too Hard to Die) as Otto Mazur
|-
| 1999. || || -{Two Shades of Blue}- || ||Jack Reynolds
|-
| 1999. || || -{Hot Boyz}- || ||Gang Law) as Tully
|-
| 1999. || || -{The Girl Next Door}- || ||Sheriff Larson
|-
| 1999. || || -{No Tomorrow}- || ||Noah
|-
| 1999. || || -{Jacob Two Two Meets the Hooded Fang}- || ||The Hodded Fang
|-
| 2000. || || -{A Crack in the Floor}- || ||Tyler Trout 
|-
| 2000. || || -{Tribulation}- || ||Tom Canboro
|-
| 2000. || || -{Glory Glory}- || ||Hooded Angels) 
|-
| 2000. || || -{G-Men from Hell}- || ||
|-
| 2001. || || -{A Crack in the Floor}- || ||
|-
| 2001. || || -{Down 'n Dirty}- || ||
|-
| 2002. || || -{Welcome 2 Ibiza}- || ||
|-
| 2002. || || -{Slap Shot 2: Breaking the Ice}- || ||
|-
| 2003. || || -{Quigley}- || ||Daddy Dog Day) 
|-
| 2003. || || -{Scorched}- || ||
|-
| 2004. || || -{Motocross Kids}- || ||
|-
| 2004. || || -{El Padrino}- || ||
|-
| 2004. || || -{Latin Dragon}- || ||
|-
| 2005. || || -{No Rules}- || ||
|-
| 2005. || || -{Chasing Ghosts}- || ||
|-
| 2005. || || -{A Sight for Sore Eyes}- || ||(Short) 
|-
| 2005. || || -{The Gingerdead Man}- || ||
|-
| 2006. || || -{The Hard Easy}- || ||
|-
| 2006. || || -{Valley of the Wolves: Iraq}- || ||
|-
| 2006. || || -{Dr. Dolittle 3}- || ||(voice) 
|-
| 2006. || || -{Buy the Ticket, Take the Ride: Hunter S. Thompson on Film}- || ||(Documentary) 
|-
| 2007. || || -{Homo Erectus}- || ||National Lampoon's The Stoned Age and Dawn of Sex) 
|-
| 2008. || || -{Beyond the Ring}- || ||
|-
| 2012. || Пирана 3DD || -{Piranha 3DD}- || Клејтон ||
|-
| 2013. || || -{Bounty Killer}- || ||
|-
| 2014. || || -{Confessions of a Womanizer}- || ||
|-
| 2014. || Лоше понашање || -{Behaving Badly}- || Хауард Д. Ленсинг ||
|-
| 2015. || || -{Entourage}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 Веб-сајт обожавалаца Гарија Бјусија 
 Профил на NNDB 

Рођени 1944.
Амерички глумци